Storfurstinnan Maria Nikolajevna Romanova (ryska Великая Княжна Мария Николаевна), född 26 juni 1899, död 17 juli 1918 i Jekaterinburg, var dotter till Rysslands siste tsar Nikolaj II och Alexandra av Hessen. Syskon var Olga, Tatiana, Anastasia och Aleksej.

Biografi
Maria sågs som den vackraste av tsarens döttrar, med röda kinder, tjockt ljusbrunt hår och ögon så stora att de inom familjen kallades "Marias tefat". 

Hon och hennes systrars relation till Rasputin var mycket omtalad. Rasputin hade fått stort inflytande över hennes mor då han sade sig kunna bota och lindra deras brors blödarsjuka. Han fick också stort inflytande över de fyra systrarna, som liksom sin mor tycks ha utvecklat ett nära och förtroendefullt förhållande till honom. Deras sköterska Sofia Ivanovna Tyutcheva var chockerad att deras mor tillät Rasputin att besöka systrarna i deras sovrum när de var i sina nattlinnen, när han talade med dem och omfamnade dem. Det cirkulerade rykten om att Rasputin hade förfört både modern och de fyra döttrarna. Liksom sin mor och sina systrar skrev hon tillgivna brev till Rasputin då han var frånvarande. Breven nämner inget sexuellt, men var ändå mycket intimt kärleksfulla och då kopior av dem spreds och cirkulerade väckte de skandal. Det gav bland annat upphov till pornografiska karikatyrer, där Rasputin avbildades medan han hade sex med kejsarinnan då de fyra storfurstinnorna nakna tittade på tillsammans med Anna Vyrubova. 

Under första världskriget ansågs Maria för ung för att arbeta som sjukvårdare för röda korset som sin mor och sina äldre systrar. I stället blev hon officiell beskyddare för flera sjukvårdsinrättningar och besökte de sjuka soldaterna för att pigga upp dem, och Maria, som beskrivs som mycket intresserad av kärlek och soldater, ska ha flirtat en del med de sårade soldaterna. Maria pratade helst om giftermål och barn, och flera iakttagare har påpekat att om hon inte varit dotter till tsaren, hade hon blivit en bra förälder och soldathustru.  

Under ryska revolutionen 1917 arresterades hon tillsammans med sina föräldrar och syskon. Familjen befann sig vid tiden för revolutionen i Tsarskoje Selo, där de först hölls kvar i husarrest. Därefter fördes de i fångenskap först till Tobolsk och därefter till Jekaterinburg. Maria mördades av bolsjevikerna tillsammans med hela sin familj i samband med den ryska revolutionen. 
Hon blev skjuten i låret av avrättarna, man försökte även att döda henne genom att skjuta henne i torson. Detta misslyckades emellertid då Maria bar en korsett med insydda diamanter och safirer som skyddade henne mot kulorna, likväl som hennes systrar. Enligt uppgift så dog Maria till slut av svåra skador efter att upprepade gånger blivit slagen i huvudet och ansiktet med en revolverkolv.

1989 hittades och 1991 identifierades den sista tsarfamiljens kvarlevor. Det fanns delade meningar om den andra av de kroppar som saknades bland familjens kvarlevor var Storfurstinnan Maria eller Storfurstinnan Anastasia. Man har dock fastställt att Aleksej saknades bland kvarlevorna. I juli 2007 rapporterades att kvarlevor av en pojke i 10-14-årsåldern och en ung kvinna i 20-årsåldern hade hittats i Uralbergen. Preliminära resultat av en DNA-analys visade på att de var tsarens barn. De två saknade barnen identifierades slutligen som tillhörande tsarfamiljen 2008 och i mars 2009 blev det bekräftat genom DNA-test och därmed är alla kvarlevor från tsarfamiljen återfunna.

Familjen Romanov (Nikolaj II) martyrförklarades 1981 av ryska utlandskyrkan och 2000 helgonförklarades hon officiellt av den rysk-ortodoxa kyrkan.

Anfäder

Se även
 Avrättningen av tsarfamiljen

Referenser

Källor

Ryska storfurstinnor
Romanov
Kungligheter som blivit mördade
Personer från Peterhof
Födda 1899
Avlidna 1918
Kvinnor
Personer under ryska revolutionen
Mottagare av Sankta Katarinas orden